«Похороны на втором этаже» — фильм-боевик Александра Сташкова и Елены Аминовой. Классический пример кооперативного кино. Производство АОЗТ «Патриаршие пруды», СССР, 1991 год. Премьера: июль 1992 года.

Сюжет 
Продолжение фильма «Штемп».

Август 1991 года. Подполковник Ершов, майор Кулаков и капитан Бугров расследуют преступление, в котором замешаны коррумпированные слои из высшего состава КГБ.

В ролях 
 Анатолий Хостикоев — подполковник Ершов Аркадий Юрьевич
 Юрий Осипов — Кулаков
 Андрей Смоляков — капитан Бугров Андрей Николаевич
 Татьяна Лютаева — Света
 Борис Зайденберг — Заборин
 Валерий Гатаев — полковник Волошин
 Игорь Шаповалов — Черкес
 Галина Польских — мать Бугрова
 Валерий Смецкой — Гурам
 Василий Мищенко — сержант
 Аристарх Ливанов — чиновник
 Игорь Воробьёв — катала
 Юрий Сенкевич — Рома
 Михаил Крысин — эпизод
 Фёдор Смирнов — эпизод
 Юрий Думчев — телохранитель Черкеса (в титрах не указан)
 Илья Иванов — Зайцев
 Евгений Сокуров
 Александр Леньков — "Картавый", катала
 Владимир Лаврентьев — Лёва, катала
 Роман Анашкин - эпизод (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Александр Сташков, Елена Аминова
 Автор сценария: Александр Сташков
 Оператор: Юрий Любшин
 Композитор: Александр Айзенштадт
 Художник: Олег Потанин
 Постановщик трюков: Евгений Сокуров
 Автотрюки: Валерий Леонтьев
 Продюсеры: Виктор Кулаков, Александр Сташков
 Ответственный продюсер: Юрий Сенкевич

Факты 
 Автор фильма Александр Сташков ранее работал в аппарате МВД.
 Некоторые эпизоды были сняты в дни Августовского путча.
 Андрей Смоляков был владельцем автомобиля ВАЗ-2107 белого цвета, на котором его герой ездил в фильме.
 В съёмках приняли участие спортсмены федераций "Косики каратэ-до СССР" и "Будо", о чём сказано в титрах.
 Фильм никогда не демонстрировался по телевидению. Распространялся на видеокассетах.

Фильмы СССР 1991 года
Фильмы-боевики СССР
Фильмы о Москве
Фильмы на русском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях